Самве́л:

 «Самвел» () — исторический роман армянского писателя Раффи, написанный в 1886 году.
 Самвел () — армянское имя.